Ernst Casimir zu Ysenburg und Büdingen ist der Name folgender Personen:

 Ernst Casimir zu Ysenburg und Büdingen (1687–1749), Regent der Grafschaft und Graf zu Ysenburg und Büdingen
 Ernst Casimir I. (Ysenburg und Büdingen) (1781–1852), Brigadegeneral und Fürst zu Ysenburg und Büdingen
 Ernst Casimir II. zu Ysenburg und Büdingen (1806–1861), Fürst zu Ysenburg und Büdingen